GP3 Series 2015 var den sjätte säsongen av  formelbilsmästerskapet GP3 Series. Säsongen startade i Spanien den 9 maj, och avslutades i Abu Dhabi den 29 november. Esteban Ocon vann förarmästerskapet och ART Grand Prix vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Resultat

Ställningar 
Race 1

Race 2

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren fullföljde inte loppet, men placerades ändå i tabellen då över 90 % av den totala distansen fullföljdes.

Teammästerskapet

Referenser

Säsonger 

GP3 Series
Motorsportevenemang 2015